Aldrin steht für:

 Aldrin, ein Insektizid
 Aldrin (Mondkrater), ein Mondkrater
 (6470) Aldrin, ein Asteroid des Hauptgürtels

Aldrin ist der Familienname folgender Personen:

 Anil Alexander Aldrin (* 1971), indischer Hockeyspieler
 Buzz Aldrin (* 1930), US-amerikanischer Astronaut
 Jeswin Aldrin (* 2001), indischer Leichtathlet